Стрекозы-каменушки, или Сжатобрюхи () — род семейства Настоящих стрекоз, включающий в себя 62 вида. Распространены повсеместно, за исключением Австралазии.

Длина брюшка 18—28 мм, задних крыльев 21—29 мм. Окраска разнообразная, кроме голубой и зелёной. Брюшко у самцов красное, у самок жёлтое. Личинки волосатые или почти голые. Хищники. Обитают вблизи водоёмов. Личинки живут в стоячей воде.

Виды 

 Sympetrum ambiguum 
 Sympetrum anomalum 
 Sympetrum arenicolor 
 Sympetrum baccha 
 Sympetrum chaconi 
 Sympetrum commixtum 
 Sympetrum cordulegaster 
 Sympetrum corruptum 
 Sympetrum costiferum 
 Sympetrum croceolum 
 Sympetrum daliensis 
 Sympetrum danae 
 Sympetrum darwinianum 
 Sympetrum depressiusculum 
 Sympetrum dilatatum 
 Sympetrum durum 
 Sympetrum eroticum 
 Sympetrum evanescens 
 Sympetrum flaveolum 
 Сжатобрюх Фонколома (Sympetrum fonscolombii) 
 Sympetrum frequens 
 Sympetrum gilvum 
 Sympetrum gracile 
 Sympetrum haematoneura 
 Sympetrum haritonovi 
 Sympetrum hypomelas 
 Sympetrum illotum 
 Sympetrum imitans 
 Sympetrum infuscatum 
 Sympetrum internum 
 Sympetrum kunckeli 
 Sympetrum maculatum 
 Sympetrum madidum 
 Sympetrum meridionale 
 Sympetrum nigrifemur 
 Sympetrum nigrocreatum 
 Sympetrum nomurai 
 Sympetrum obtrusum 
 Sympetrum orientale 
 Sympetrum pallipes 
 Sympetrum paramo 
 Sympetrum parvulum 
 Sympetrum pedemontanum 
 Sympetrum risi 
 Sympetrum roraimae 
 Sympetrum rubicundulum 
 Sympetrum ruptum 
 Sympetrum sanguineum 
 Sympetrum semicinctum 
 Sympetrum signiferum 
 Sympetrum sinaiticum 
 Sympetrum speciosum 
 Sympetrum striolatum 
 Sympetrum tibiale 
 Sympetrum uniforme 
 Sympetrum verum 
 Sympetrum vicinum 
 Sympetrum villosum 
 Сжатобрюх обыкновенный (Sympetrum vulgatum) 
 Sympetrum xiaoi

Примечания 

Настоящие стрекозы
Роды стрекоз